Вергина — фамилия и топоним:
 Верги́на — греческий город, археологический памятник в Центральной Македонии, Греция.
 Ве́ргина, Александра Фёдоровна (1848—1898) — артистка балета, солистка Мариинского театра.